Meeting International Mohammed VI d’Athlétisme 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 22 maja w stolicy Maroka – Rabacie. Zawody były trzecią odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2016.

Były to pierwsze w historii zawody Diamentowej Ligi w Afryce.

W kalendarzu Diamentowej Ligi mityng w Rabacie zastąpił rozgrywane w Nowym Jorku zawody Adidas Grand Prix.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 2 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2016

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2016 w lekkoatletyce
2016 w Afryce
Meeting international Mohammed VI d’athlétisme de Rabat
Sport w Rabacie